539 км, 539-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 539 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога. Код 640925
 539 км (платформа ОктЖД) — остановочный пункт / пассажирская платформа, на перегоне Полонка — Морино, Октябрьская железная дорога, в Дновском районе Псковской области. Код 056627
 539 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога. Код 591633